Хилбиг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хилбиг, Герман Отто (1860—1939) — лифляндский и латвийский архитектор.
 Хилбиг, Густав (1822—1887) — немецкий и лифляндский архитектор.